Нижче наведено список відомих родів організмів едіакарської біоти.

A 
 Albumares
 Anfesta
 Anhuiphyton
 Annulusichnus — іхнотаксон
 Andiva
 Arborea — синонім Charniodiscus
 Archaeaspinus
 Archaeichnum — іхнотаксон
 Arenicolites — іхнотаксон
 Arkarua
 Armillifera
 Aspidella
 Ausia
 Avalofractus

B 
 Baikalina
 Beltanella — синонім Aspidella?
 Beltanelliformis
 Beltanelloides
 Beothukis
 Bomakellia
 Bonata
 Bradgatia

C 
 Charnia
 Charniodiscus
 Chondroplon
 Chuaria
 Circulichnis — іхнотаксон
 Cloudina
 Cochlichnus — іхнотаксон
 Conomedusites
 Cyanorus
 Cyclomedusa — синонім Aspidella?

D 
 Dickinsonia
 Doushantuophyton

E 
 Ediacaria — синонім Aspidella?
 Eoandromeda
 Eoporpita
 Ernietta

F 
 Fedomia
 Flabellophyton
 Fractofusus
 Frondophyllas
 Funisia

G 
 Gehlingia
 Glaessneria — синонім Aspidella?
 Glaessnerina — синонім Charnia
 Gordia — іхнотаксон

H 
 Hadrynichorde
 Hadryniscala
 Hagenetta
 Harlaniella
 Hapsidophyllas
 Helminthoidichnites — іхнотаксон
 Hiemalora
 Huangshanophyton

I 
 Inaria
 Intrites — xenophyophore protists
 Irridinitus — синонім Aspidella?
 Ivesheadia
 Ivovicia

J 
 Jampolium — синонім Aspidella?

K 
 Karakhtia
 Khatyspytia
 Kimberella
 Kuibisia

L 
 Lomosovis
 Lorenzinites — синонім Rugoconites
 Lossinia

M 
 Madigania — синонім Aspidella?
 Marywadea
 Mawsonites
 Medusina
 Medusinites — синонім Aspidella?

N 
 Namacalathus
 Namalia
 Namapoikia
 Nasepia
 Nemiana
 Neonereites — xenophyophore protists
 Nimbia

O 
 Onega
 Onegia — синонім Pteridinium
 Ovatoscutum

P 
 Palaeohelminthoida — іхнотаксон
 Palaeopascichnus — xenophyophore protists
 Palaeophragmodictya
 Paleoplatoda
 Paliella — синонім Aspidella?
 Pambikalbae
 Paracharnia
 Paramedusium — синонім Aspidella?
 Parvancorina
 Parviscopa
 Pectinifrons
 Persimedusites
 Phyllozoon
 Planolites — іхнотаксон
 Planomedusites — синонім Aspidella?
 Podolimirus
 Praecambridium
 Primocandelabrum
 Protodipleurosoma — синонім Aspidella?
 Protolyella
 Protoniobia
 Pseudorhizostomites
 Pseudorhopilema
 Pteridinium

Q 

 (none at this time)

R 
 Rangea
 Redkinia
 Rugoconites

S 
 Saarina
 Sekwia
 Sellaulichnus — іхнотаксон
 Skinnera
 Skolithos — burrows іхнотаксон
 Solza
 Somatohelix
 Spriggia
 Spriggina
 Swartpuntia

T 
 Tamga
 Tateana — синонім Aspidella?
 Temnoxa
 Tentaculato
 Thectardis
 Tirasiana — синонім Aspidella?
 Trepassia
 Treptichnus — іхнотаксон
 Tribrachidium
 Triforillonia

U

V 
 Vaveliksia
 Vendella — синонім Aspidella?
 Vendia
 Vendoglossa
 Vendomia — синонім Dickinsonia menneri
 Ventogyrus

W 
 Wigwamiella
 Windermeria

X 
 Xenusion auerswaldae

Y 
 Yangtziramulus
 Yelovichnus — xenophyophore protists
 Yorgia

Z

Примітки

Посилання 
 Ivantsov A.Y., Malakhovskaya Y.E., Serezhnikova E.A. Some Problematic Fossils from the Vendian of the Southeastern White Sea Region // Paleontological Journal. - 2004. - Vol. 38, issue 1. - Р. 1-9

Вимерлі тварини
Палеонтологія
Едіакарська біота
Докембрій
Неопротерозой
Фауна протерозою